

Geografia 
 Badr – luogo a sud-ovest di Medina, in Hijāz

Persone 

 Amin Badr – ex taekwondoka britannico
 Muhammad al-Badr – l'ultimo re del Regno Mutawakkilita dello Yemen
 Wael Badr – ex cestista egiziano

Altro 
 Battaglia di Badr – primo importante fatto d'arme della storia dell'Islam
 Badr-1 – primo satellite artificiale pakistano
 Gran Collare di Badr – la più alta onorificenza dell'Arabia Saudita
 Organizzazione Badr – milizia del Supremo Consiglio Islamico Iracheno, nel 2003 divenuta autonoma dall' ISCI

Pagine correlate 
 Badri